Bebê a Bordo, telenovela brasileira
 Baby on Board, comédia com Heather Graham, distribuída no Brasil como Bebê a Bordo
 Adventures in Baby-Getting, episódio de The Simpsons, traduzido no Brasil como Bebê a Bordo?

Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema